Bjurbäcken kan avse:

 Bjurbäcken – ett biflöde till Vindelälven
 Bjurbäcken, Värmland – en ort och tidigare bruk
 Bjurbäckens Slussar – slussar i Bergslagskanalen mellan Storfors och Filipstad
 Bjurbäcken, Bureälven – ett biflöde till Bureälven